Die 43. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 9. August bis zum 14. August 1949 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Teilnehmer aus neun Ländern kamen bei diesem Turnier zusammen und mit der Argentinierin María Weiss und dem Australier Jack Harper im Herrendoppel gab es auch zwei ausländische Sieger. Bei den Herren dominierte einmal mehr Gottfried von Cramm, der das Einzel und das Herrendoppel zusammen mit Harper gewann.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, amtliches Organ der deutschen Tennisverbände, III. Jahrgang, Heft 9 und 10 (August (1) 1949, August (2) 1949)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1949